Но́ттингем (; английское произношение: ) — город и унитарная единица в Великобритании, в церемониальном графстве Ноттингемшир (Англия). Расположен на реке Трент. Население — 273 863 (27-е место в Великобритании; оценка 2003 г.).

История 
Ноттингем был основан саксонскими поселенцами около VII века, затем его завоевали датчане. В 867 году был захвачен датскими викингами и позже стал одним из Пяти Боро, или укреплённых городов, Данелага.

Во времена правления англосаксов эта область была частью Королевства Мерсия и была известна на бритонском языке как Tigguo Cobauc, что означало Пещерное место (известное также как «Пещерный город»). Оно поэтически известно как Y Ty Ogofog на валлийском и как Na Tithe Uaim «Жилище Пещерного жителя» на ирландском. Когда город попал под власть саксонского предводителя по имени Снот, он известен под именем «Сноттингахам»; поселение людей Снота (inga = принадлежность (людей) к кому-либо; ham = поселение). Некоторые авторы производят Nottingham от Snottenga, пещеры, и ham, однако «это не имеет ничего общего с английской формой». Звук «с» в начале слова впоследствии был утрачен.

Ноттингемский замок был построен Вильгельмом Завоевателем в XI веке на обнажении песчаника на реке Лин. Англосаксонское поселение развилось в английское боро Ноттингема и вмещало Городской дворец и Зал суда.

Поселение развилось и вокруг замка на противоположном холме и было французским поселением, поддерживающим норманнов в замке. На самом деле пространство между ними было застроено по мере того, как рос город, и несколько столетий спустя Старая Рыночная площадь стала центром Ноттингема. После возвращения Ричарда Львиное Сердце из Третьего крестового похода замок был занят сторонниками Принца Джона, в том числе Шерифа Ноттингемского. Он был осаждён Ричардом и, после непродолжительного конфликта, захвачен. В легендах о Робине Гуде Ноттингемский замок становится сценой финального противостояния между Шерифом и героем-изгоем. В городе установлен памятник знаменитому разбойнику.

7 июля 1558 года, по городу прошёл мощный смерч. 6 человек погибло, и благодаря этому фактору данный смерч стал самым смертоносным за всю историю Великобритании.

География и климат 
Унитарная единица Ноттингем занимает территорию 74 км² и граничит по всем сторонам света с неметропольным графством Ноттингемшир.

Население 
На территории унитарной единицы Ноттингем по данным 2001 года живёт 266 988 человек, при средней плотности населения 3578 чел./км². Городская агломерация Ноттингема состоит из десяти населённых пунктов с общей численностью населения 666 358 человек. Это крупнейшая городская агломерация региона Ист-Мидлендс.

Политика 
Ноттингем управляется советом унитарной единицы, состоящим из 55 депутатов, избранных в 20 округах. В результате последних выборов 42 места в совете занимают лейбористы.

Экономика 
В городе есть предприятия химической, текстильной, электронной и банковской отраслей. В последнее время всё больший вес в экономике приобретают различные направления сферы услуг и туризм.

Транспорт 
Автомагистраль «A1» (Лидс — Ноттингем — Лондон) проходит через город в направлении с севера на юг. Дорога «A52» (Ньюкасл-андер-Лайм, Стаффордшир — Ноттингем — Грэнтем — Маблторп, Линкольншир) пересекает город с запада на восток. Дорога «A606» (Ноттингем — Окем — Стамфорд) ведёт в юго-восточном направлении.

В городе имеется система скоростного трамвая, охватывающая многие районы города.

Образование 
В городе расположены Ноттингемский университет, имеющий филиалы в Малайзии и Китае и Ноттингем Трэнт.

Спорт 
В городе имеются два профессиональных футбольных клуба: «Ноттингем Форест» (название ассоциируется с лесом из легенд о Робине Гуде) и «Ноттс Каунти», причём стадионы их расположены совсем рядом, через реку. «Ноттингем Форест» является одним из самых титулованных клубов Англии: он дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (в 1979 и 1980 годах) и становился чемпионом Англии 1978 года. В настоящее время «Ноттингем Форест» выступает в Английской Премьер-лиге и принимает соперников на стадионе «Сити Граунд» вместимостью 30 000 зрителей.

«Ноттс Каунти» является обладателем Кубка Англии 1894 года. Домашний стадион клуба — «Медоу Лейн» (вместимость — более 19 000 зрителей).

В Ноттингеме базируется одноимённый регбийный клуб, выступающий во второй по силе лиге страны. Кроме того, в Ноттингеме расположен один из самых известных крикетных стадионов Англии — «Трент-Бридж». Крикетная команда Ноттингемшира была чемпионом среди английских графств в 2005 году.

В городе Ноттингеме прошёл один из самых представительных по составу шахматных турниров первой половины XX века — Ноттингемский шахматный турнир (1936).

Достопримечательности 
 Уоллатон-холл — один из ключевых памятников английского ренессанса.
 Церковь Всех Святых.
 Памятник Робину Гуду.

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 

 

Города Англии